{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Barclays Dubai Tennis Championships 
 | rok = 2011
 | datum=14. - 20. února 2011
| ročník=11.
| místo=Dubaj, SAE
| povrch=Tvrdý
| rozpočet=2 050 000 $
| web=Oficiální web
| champws= Caroline Wozniacká
| champwd= Liezel Huberová /  M. J. Martínezová Sánchezová
}}

Tenisový turnaj WTA Barclays Dubai Tennis Championships 2011 se konal ve dnech 14. – 20. února v Dubaji ve Spojených arabských emirátech venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie Premier 5 a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 2 050 000 USD.

Obhájkyně titulu ve dvouhře Venus Williamsová se odhlásila pro zranění.

 Dvouhra 
 Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.
  Caroline Wozniacká (vítězka)  Věra Zvonarevová (3. kolo)
  Francesca Schiavoneová (3. kolo)
  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
  Li Na (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (semifinále)
  Viktoria Azarenková (3. kolo)
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  Šachar Pe'erová (čtvrtfinále)
  Marion Bartoliová (3. kolo)
  Flavia Pennettaová (semifinále)
  Kaia Kanepiová (3. kolo)
  Petra Kvitová (1. kolo)
  Ana Ivanovićová (1. kolo)
  Alisa Klejbanovová (čtvrtfinále)
  Světlana Kuzněcovová (finále)

Poznámka: Anastasija Pavljučenkovová, která měla být dle žebříčku WTA 10. nasazenou hráčkou, se přihlásila pozdě a musela hrát kvalifikaci. V hlavní soutěži pak nebyla nasazená a vypadla v úvodním kole.

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=185

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Caroline Wozniacká
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=9
| RD1-team2= Šachar Pe'erová
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Samantha Stosurová
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3=64
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Jelena Jankovićová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=5
| RD1-score4-3=7

| RD1-seed5=8
| RD1-team5= Agnieszka Radwańská
| RD1-score5-1=67
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=16
| RD1-team6= Světlana Kuzněcovová
| RD1-score6-1=7
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=11
| RD1-team7= Flavia Pennettaová
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=15
| RD1-team8= Alisa Klejbanovová
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=0
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Caroline Wozniacká
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=6
| RD2-team2= Jelena Jankovićová
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=16
| RD2-team3= Světlana Kuzněcovová
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=11
| RD2-team4= Flavia Pennettaová
| RD2-score4-1=4
| RD2-score4-2=4
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Caroline Wozniacká
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2='''6
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=16
| RD3-team2= Světlana Kuzněcovová
| RD3-score2-1=1
| RD3-score2-2=3
| RD3-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (finále)
  Liezel Huberová /  María José Martínezová Sánchezová (vítězky)'  Čan Jung-žan /  Čeng Ťie (2. kolo)
  Viktoria Azarenková /  Maria Kirilenková (semifinále)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Meghann Shaughnessyová (čtvrtfinále)
  Lisa Raymondová /  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
  Timea Bacsinszká /  Iveta Benešová ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Dubai Tennis Championships
Sport ve Spojených arabských emirátech v roce 2011
WTA Tour 2011